Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Jim Grabb che hanno battuto in finale Paul Annacone e John Fitzgerald 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Jim Grabb (Campioni)
 Paul Annacone /  John Fitzgerald (finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (secondo turno)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1988